TGJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tiga (Nuova Caledonia)
 tgj – codice ISO 639-3 della lingua tagin